Falco newtoni, ou peneireiro-de-Madagáscar, é uma espécie de aves falconiformes das ilhas do Oceano Índico.

Referências 
  Database entry includes justification for why this species is of least concern
 Erritzoe, Johannes & Erritzoe, Helga (1993): The Birds of CITES and How to Identify Them. Lutterworth Press. ISBN 0-7188-2895-X
 Ferguson-Lees, James & Christie, David A. (2001): Raptors of the World. Houghton Mifflin, Boston. ISBN 0-618-12762-3
 Groombridge, Jim J.; Jones, Carl G.; Bayes, Michelle K.; van Zyl, Anthony J.; Carrillo, José; Nichols, Richard A.  & Bruford, Michael W. (2002): A molecular phylogeny of African kestrels with reference to divergence across the Indian Ocean. Molecular Phylogenetics and Evolution 25(2): 267–277.  (HTML abstract)

Ligações externas 

 Breeding Biology and Food Habits of the Madagascar Kestrel (Falco newtoni) in Northeastern Madagascar (PDF, engl.)
 Ecology of Aldabra Atoll, Indian Ocean edited by Dr. David R. Stoddart (PDF, engl.)

Falco
Espécies no anexo I da CITES
Aves descritas em 1863